Сурджит Сингх Деол (; ) — кенийский хоккеист на траве, полузащитник. Участник летних Олимпийских игр 1956 и 1960 годов.

Биография 
Сурджит Сингх Деол родился 9 августа 1924 года в кенийском городе Найроби.

Учился в правительственной индийской школе в Найроби.

Играл в хоккей на траве за «Симба Юнион» из Найроби.

В 1956 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 10-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 3 матча, мячей не забивал. Был капитаном команды.

В 1960 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 7-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 6 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Австралии.

Играл за сборную Кении в 1951—1962 годах.

Умер 8 июня 1984 года в индийском городе Джаграон.

Семья 

Брат — Автар Сингх Деол (1926—1977), кенийский хоккеист на траве. Участник летних Олимпийских игр 1956 года.

Сын — Ранджив Деол (род. 1976), канадский хоккеист на траве. Участник летних Олимпийских игр 2008 года.

Примечания 

Хоккеисты на траве Кении
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года